PocketGis — программа, разработанная на основе многоплатформенного ядра «LaserMap Advanced Kernel». Основным назначением программы является поддержка принятия решений относительно ориентирования на местности и выбора маршрута для проезда на автомобиле и сбор данных о состоянии автодорожного трафика.

Возможности 
 Работа с картами любых поставщиков. На данный момент доступны ГеоцентрКонсалтинг и OpenStreetMap
 Поиск объектов по адресу и названию
 Возможность прокладки маршрута и ведение по маршруту с голосовыми подсказками
 различные стратегии прокладки маршрута от «короче» до «быстрее»
 автомасштабирование карты в зависимости от скорости движения и расстояния до предстоящего манёвра
 подсказки вовремя — автоматический расчет времени подсказок в зависимости от скорости движения.
 Запись треков и отображение записанных треков на карте
 Использование при построении маршрута данных системы информации о заторах «Пробковорот»
 Настраиваемый и программируемый интерфейс пользователя

Пробковорот 

Пользователи PocketGIS, включившие функцию обмена информацией о заторах, выполняют роль «мобильных датчиков» системы «Пробковорот».

Ссылки 
 Статья в журнале Компьютерра
 «Навигационные системы против заторов» на ixbt.com
 Официальные итоги теста «Навигационные системы против заторов» на GPS Club

Программное обеспечение для навигации